Ganeshpur (Dadeldhura)
 Ganeshpur (Kapilvastu)

Zobacz też